Aixot IV Bagratuní fou el primer príncep de prínceps d'Armènia
 Aixot IV Bagratuní o Aixot IV d'Armènia, rei d'Armènia mort el 928